Croker Island ist der Name folgender Inseln:

 Croker Island (Northern Territory), im Northern Territory, Australien
 Croker Island (Ontario), in Ontario, Kanada
 Croker Island (British Columbia), in British Columbia, Kanada
 Croker Island, früherer Name des Atolls Haraiki, Französisch-Polynesien